

Personen 
 Elie Wiesel, Joods-Amerikaans schrijver
 Torsten Wiesel, Zweeds neuroloog

Overig 
 Wiesel, licht pantserrupsvoertuig van de Duitse Bundeswehr
 Wenum-Wiesel, tweelingdorp in de Nederlandse gemeente Apeldoorn
 Mota-Wiesel, historisch merk van motorfietsen